Гражулис — литовская фамилия. Известные носители:

 Андрейс Гражулис (род. 1993) — латвийский баскетболист;
 Антанас Гражулис (род. 1952) — литовский священник;
 Йуозас Гражулис (род. 1956) — литовский священик;
 Пятрас Гражулис (род. 1958) — литовский политический деятель.